Кулиня́к — українське прізвище. Може походити від жіночого імені «Кулина» (український варіант латинського «Aquilina»).

 Кулиняк Данило Іванович (1948, Старий Кропивник) — український поет, прозаїк, журналіст, публіцист, історик і еколог
 Кулиняк Михайло Андрійович (1969, Дрогобич) — український політик, міністр культури України
 Кулиняк Степан Львович (1989, Дрогобич) — український політик, голова Дрогобицької районної державної адміністрації

Українські прізвища
Прізвища на -як